Aloïs Bruwier, Belgisch dokter en Vlaams activist
 Jean-Paul Bruwier, Belgisch atleet

Nederlandse of Vlaamse achternaam